Рома:
 Рома — богиня, в мифологии служит олицетворением города Рима как повелителя вселенной.
 Рома — мифологическая героиня, по нескольким версиям, основательница Рима.
 Ро́ма — самоназвание (эндоним) Рима, столицы Италии и древнего Рима по-итальянски и по-латински (Roma).
 «Рома» — итальянский футбольный клуб из Рима.
 «Рома Футзал» — итальянский мини-футбольный клуб из Рима.
 Ромá — альтернативное название цыган в целом.
 Ромá — самоназвание одной из больших групп цыган.
 Рома — река в Черниговской области, правый приток Десны (бассейн Днепра).
 «Рома» — молдавский футбольный клуб, существовавший в 1994—2002 годах.
 «Рома» — фильм Альфонсо Куарона (2018).
 Рома — итальянское вино категории DOC.

 Рома — уменьшительно-ласкательное сокращение от мужского имени Роман.

ВМФ Италии 
 «Рома» — броненосец ВМФ Италии, вошёл в состав флота в 1908 году.
 «Рома» — линкор ВМФ Италии, участвовал во второй мировой войне.

Персоналии 
 Рома, Антонио (1932—2013) — аргентинский футболист.
 Рома, Жак (1713—1776) — французский физик.
 Рома, Игорь (род. 1969) — итальянский пианист.
 Рома, Нани (род. 1972) — испанский мото- и автогонщик.
 Рома, Флавио (род. 1974) — итальянский футболист.

См. также 
 
 
 Роман